Damar Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Salo, ö, 
 Pulau Damar (ö i Indonesien, Kalimantan Tengah), 
 Pulau Damar (ö i Indonesien, Maluku Utara), 

Robotskapade Indonesienförgreningar